Tanneguy du Chastel,  ou Tanguy du Châtel, est le nom de plusieurs personnes de la même famille noble bretonne, la famille du Chastel :
 Tanguy Ier du Chastel, mort en 1352 ou 1363, capitaine de Brest et lieutenant général des armées de Jean de Montfort lors de la guerre de succession de Bretagne.
 Tanneguy III du Chastel ou Tanguy III du Chatel né à Trémazan en 1370 et mort à Beaucaire en 1458, homme de guerre breton du , sénéchal de Beaucaire et prévôt de Paris, ambassadeur en Italie et l'un des principaux instigateurs de l'assassinat de Jean sans Peur, duc de Bourgogne.
 Tanneguy IV du Chastel ou Tanguy IV du Chatel, neveu du premier, mort en 1477, grand écuyer de France, gouverneur du Roussillon et grand sénéchal de Provence.
 Tanguy du Chastel, mort en 1602 au siège d’Ostende.

Voir aussi
 Tanneguy Duchâtel, homme politique français (1803 - 1867).
 

Tanneguy